Dworakowska ist der Familienname folgender Personen: 

Danuta Dworakowska (* 1928), polnische Pianistin und Musikpädagogin
Joanna Dworakowska (* 1978), polnische Schachspielerin